Денис Викторович Чернышов (; 11 июля 1974, Харьков, Украинская ССР) — экономист, бывший украинский политический деятель. Заместитель Министра юстиции Украины с 19 октября 2016 по 11 сентября 2019 года. Кандидат юридических наук.

Биография

Образование и ранняя карьера 

После получения среднего образования поступил в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Экономика предприятия» и в 1996 году в этом же учебном заведении получил степень магистра делового администрирования.

В 2018 году поступает в магистратуру юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 2010 году получает степень магистра права.

В октябре 2019 года получает степень кандидата юридических наук. Название диссертации «Административно-правовые основы пробации в Украине».

Трудовую деятельность в 1996 году начал в должности экономиста 2-й категории Государственного экспортно-импортного Банка Украины (далее — Укрэксимбанк), где продолжил работать до 2010 года на руководящих должностях.

С 2010 по 2015 год занимал руководящие должности в ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» и ПАО АБ «Укргазбанк».

С октября 2016 по сентябрь 2019 года занимает должность заместителя Министра юстиции Украины.

С сентября 2019 по март 2020 года — советник председателя правления ПАО АБ «Укргазбанк».

С марта 2020 — по настоящее время заместитель председателя ПАО АБ «Укргазбанк».

Политическая карьера 

19 октября 2016 года назначен на должность заместителя Министра юстиции Украины. 11 сентября 2019 года синхронно с составом Кабинетом Министров Украины подал в отставку с должности по собственному желанию.

Реформа пенитенциарной системы Украины 

С целью оптимизации деятельности органов системы юстиции Кабинет Министров Украины в 2016 году принял постановление, которым ликвидировал Государственную пенитенциарную службу , а её полномочия передал Министерству юстиции.

Ответственным за реализацию реформы пенитенциарной системы назначен заместитель Министра юстиции Денис Чернышов, обязанностями которого является координация и контроль деятельности.

Промежуточные результаты реформы 

 Объединены областные управления в 6 Межрегиональных управлений, что существенно уменьшило бюрократический аппарат и сделало систему более прозрачной.

 Начата реализация реформы медицинской службы. Основная цель — сделать врача независимым от руководителя колонии. Для этого в Министерстве создано медицинское управление, которое будет контролировать всех врачей системы. В дальнейшем же медицинская служба должна быть подчинена Министерству здравоохранения Украины.

 В феврале 2017 года открыт Центр ювенальной пробации в г. Киев. Это первый центр, который является частью официальной организационной структуры органа пробации, входящего в состав Министерства юстиции Украины.

 Планируется открытие Центров ювенальной пробации в Одессе, Ровно, Днепре, Николаеве, Житомире и Мариуполе.

 В структуре Министерства юстиции Украины создан Отдел инспектирования соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях.

Семья 

Денис Чернышов женат, имеет дочь.

Примечания 

Банкиры Украины
Экономисты Украины
Заместители министров Украины